Bupleurum baboranum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Odon Debeaux, Elisée Reverchon och H.Wolff. Bupleurum baboranum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
baboranum